Schymanowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Aksana Schymanowitsch (* 1992), belarussische Biathletin
 Ilja Schymanowitsch (* 1994), belarussischer Schwimmer 
 Iryna Schymanowitsch (* 1997), belarussische Tennisspielerin